Silberrad ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Martin Silberrad (1707–1760), deutscher Philologe
 Marie Clara Silberrad (vor 1793–1815), deutsche geistliche Dichterin